Head-mounted display (eller HMD, helmet-mounted display inom luftfart) är en bildskärm som bärs på huvudet eller är en del av en hjälm och har en eller flera bildskämar framför ögonen. Det finns olika typer av head-mounted displays, bland annat VR-glasögon och smarta glasögon. Den används inom många industrier, däribland militären och spelindustrin.

Se även 
 Oculus Rift
 HTC Vive
 Google Cardboard
 PlayStation VR

Referenser

Noter

Externa länkar

Utenheter